I termini giallorino, giallolino, giadolino e zallolino possono indicare i pigmenti pittorici inorganici:
giallo di piombo-stagno;
giallo di Napoli.